Corni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Corni (Botoșani)
 Corni (Galați)